Лоуренс Коннер () — американский сценарист и автор эпизодов таких сериалов как «Подпольная империя» и «Клан Сопрано»,  был членом совета директоров Гильдии писателей Америки и бывшим креативным директором Института Сандэнса. Является членом Академии кинематографических искусств и наук.

Биография 
Коннер вырос в еврейской семье. Его карьера началась в качестве сценариста для телевизионных шоу "Little House on The Prairie"  "Family" и "Remington Steele".

Также он написал эпизоды сериала по HBO "Клан Сопрано", один из которых был номинирован на премию "Эмми" за выдающиеся достижения в драматургии. Был сценаристом и соисполнительным продюсером сериала HBO "Boardwalk Empire". Был сценаристом и соисполнительным продюсером сериала "Волшебный город", премьера которого состоялась в январе 2012 года на канале Starz.

Вместе с Марком Розенталем работал над фильмом «Легенда о Билли Джин». За ним последовали фильмы «Жемчужина Нила», «Супермен IV: В поисках мира» и «Звёздный путь VI: Неоткрытая страна», а также перезагруженные версии «Деревенщина в Беверли-Хиллз», «Могучий Джо Янг» и «Планета обезьян». Среди других сценариев - «Улыбка Моны Лизы», «Флика» и «Меркурий в опасности»

Документальные фильмы, снятые и спродюсированные Коннером 
В 1995 году Коннер продюсировал и снял короткометражный документальный фильм "Одна вещь, которую я знаю", премьера которого состоялась на кинофестивале "Сандэнс", показанный на Каннском кинофестивале и получивший специальный приз жюри на кинофестивале в США. В 2003 году через свою независимую компанию "The Documentary Campaign" Коннер выпустил полнометражный документальный фильм "лица, представляющие интерес" о незаконных задержаниях тысяч мусульман после 11 сентября, премьера которого состоялась на кинофестивале "Сандэнс" и который получил гуманитарную премию "Международная амнистия". В 2005 году Коннер снял фильм " Zizek!", документальный фильм, который показывает жизнь философа Жижека Славой.

Личная Жизнь 
Его первой женой была Ронни Венкер, у них двое детей-Дженнифер и Джереми. в 2006 году он женился на журналистке и романистке Зои Хеллер, она ему родила двух дочерей и в 2010 году пара рассталась.

Фильмография 
 Семья / Family (1976) (ТВ)
 Маленький домик в прериях / Little House on the Prairie (1977) (ТВ)
 Жемчужина Нила / The Jewel of the Nile (1985) (с Марком Розенталем)
 Супермен 4: Борьба за мир / Superman IV: The Quest for Peace (1987) (с Марком Розенталем)
 Часы отчаяния / Desperate Hours (1990) (с Марком Розенталем)
 Иногда они возвращаются / Sometimes They Come Back (1991) (ТВ) (с Марком Розенталем)
 Звёздный путь 6: Неоткрытая страна / Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991) (с Марком Розенталем)
 Консьерж / For Love or Money (1993) (с Марком Розенталем)
 Деревенщина в Беверли-Хиллз / The Beverly Hillbillies (1993) (с Марком Розенталем)
 Меркурий в опасности / Mercury Rising (1998) (с Марком Розенталем)
 Могучий Джо Янг / Mighty Joe Young (1998) (с Марком Розенталем)
 Планета обезьян / Planet of the Apes (2001) (с Марком Розенталем)
 Клан Сопрано / The Sopranos (2001) (ТВ)
 Улыбка Моны Лизы / Mona Lisa Smile (2003) (с Марком Розенталем)
 Ученик чародея / The Sorcerer's Apprentice (2010) (с Марком Розенталем)
 Подпольная империя / Boardwalk Empire (2010)
 Множественные святые Ньюарка / The Many Saints of Newark (2021) (с Дэвидом Чейзом)

Примечания

Ссылки 
 
 New York Times

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США